| mål         = {{#expr:
 59 +
 21 +
 12}}
| publik      =
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (3:e titeln)
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 
| följande    = 
}}
Sydostasiatiska mästerskapet i fotboll 2002 var det 4:e Sydostasiatiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Indonesien och Singapore. Turneringen vanns av  som tog sin tredje mästerskapstitel då man i finalen besegrade värdnationen .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Officiell hemsida
 Rsssf.com

2002
Fotbollsåret 2002
2002 i Indonesien
2002 i Singapore
Internationella sportevenemang i Indonesien
Internationella sportevenemang i Singapore